Stempelwiesbach heißen zwei Zuflüsse des Todtenbachs (zum Ödbach, zur Schlattein) im Gebiet der Marktgemeinde Plößberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern; flussabwärts:

 Stempelwiesbach (rechts), rechter Zufluss südöstlich von Plößberg
 Stempelwiesbach (links), linker Zufluss westsüdwestlich von Plößberg